Струмок (с  — Ручей) — название населённых пунктов на Украине:

 Струмок — село в Коростенском районе Житомирской области.
 Струмок — село в Татарбунарском районе Одесской области.
 Струмок — село в Сокирянском районе Черновицкой области.